EQT steht für:
 EQT (Unternehmen), schwedischer Finanzinvestor
 EQT (Gasproduzent), US-amerikanisches Unternehmen
 Mercedes-Benz EQT, Hochdachkombi der Marke Mercedes-Benz (mit Elektro-Antrieb)

EQT